

Geografia

Ucrânia 
 Odessa — cidade ucraniana
 Nova Odessa (Ucrânia) — cidade ucraniana

Estados Unidos 
 Odessa (Delaware)
 Odessa (Flórida)
 Odessa (Minnesota)
 Odessa (Missouri)
 Odessa (Texas)
 Odessa (Washington)

Brasil 
 Nova Odessa — município brasileiro do estado de São Paulo

Outros
 O Dossiê Odessa ou The Odessa File — livro de Frederick Forsyth
 Odessa (álbum) — álbum da banda Bee Gees
 ODESSA — organização de ex-membros da SS
 2606 Odessa

Desambiguações de topônimos